Nicasio ist:

 Lawrence Sydney Nicasio, römisch-katholischer Bischof in Belize City-Belmopan
 Nicasio (Kalifornien), eine Stadt in den USA
 Nicasio (Peru), eine Ortschaft und Distrikt in der Provinz Lampa, Region Puno